Андрей Геннадьевич Макуненков (род. 18 июня 1971 года, Киров, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский спортсмен (хоккей с мячом), мастер спорта России (1994).

Карьера 
Начал играть в 1978 году в Кирове в детской команде Родины. 
Первый тренер А. В. Тяпугин.

Достижения 
 Чемпион РСФСР — 1992. 
 Третий призёр Кубка России — 1998, 2005-весна. 
 Обладатель Кубка лесников — 1996. 
 Третий призёр Entos Cup — 2004. 
 Второй призёр чемпионата СССР среди юношей — 1987. 
 Второй призёр всесоюзных соревнований на призы клуба «Плетёный мяч». 
 Чемпион России по мини-хоккею с мячом — 1994, 1995. 
 Третий призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом — 1993.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 32 команд 
  1.Локомотив Ор       = 17 мячей 17-20.Байкал-Энергия =  4
  2-3.Динамо М         = 11       17-20.Юность Ом      =  4
  2-3.Ак Барс-Динамо   = 11       17-20.Родина         =  4
  4-7.Старт            =  9       17-20.Агрохим        =  4
  4-7.Север            =  9       21.Енисей            =  3
  4-7.Североникель     =  9       22-28.Черемшан       =  2
  4-7.Маяк             =  9       22-28.Подшипник      =  2
  8-11.Сибсельмаш      =  8       22-28.Саяны          =  2
  8-11.Зоркий          =  8       22-28.Кузбасс        =  2
  8-11.Строитель С     =  8       22-28.СКА-Нефтяник   =  2
  8-11.Волга           =  8       22-28.Знамя          =  2
 12.Уральский трубник  =  7       22-28.СКА-Забайкалец =  2
 13-14.Вымпел          =  6       29-32.Динамо А-А     =  1
 13-14.Водник          =  6       29-32.Металлург Бр   =  1
 15-16.БСК             =  5       29-32.Лесохимик      =  1
 15-16.СКА-Свердловск  =  5       29-32.Мурман         =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 100 играх 
по 2 мяча забивал в 30 игре 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
Свои 173 мяча забросил в 134 играх, в 263 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 А.Макуненков на сайте ФХМР
 А.Макуненков на сайте Байкал-Энергии
 А.Макуненков на сайте Ак Барс-Динамо

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Агрохим»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Чемпионы России по мини-хоккею